Samuel Groth e Chris Guccione ha battuto in finale Austin Krajicek e John-Patrick Smith 6–7(5–7), 7–5, [10–4].

Teste di serie 

 Samuel Groth /  Chris Guccione (Campioni)
 Austin Krajicek /  John-Patrick Smith (finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Alex Bolt /  Andrew Whittington (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International Gimcheon 2014